Zubkov je priimek več oseb:
 Ivan Ivanovič Zubkov, sovjetski general
 Vladimir Zubkov, ruski hokejist
 Viktor Aleksejevič Zubkov, ruski politik

Ruski priimki